Montgommery (llinatge), important nissaga normanda originària del departament de Calvados 
 Comtat de Montgommery 
 Sainte-Foy-de-Montgommery a Calvados
 Saint-Germain-de-Montgommery a Calvados